Trencanous (estri), estri dissenyat per a obrir fruits secs partint-ne la closca 
 El Trencanous, ballet amb partitura de Txaikovski, estrenat el 1892 al Teatre Mariïnski de Sant Petersburg
 Zoologia:
 Trencanous americà o trencanous de Clark (Nucifraga columbiana), representant americà del gènere Nucifraga
 Trencanous de Caixmir (Nucifraga multipunctata), ocell de la família dels còrvids (Corvidae) que habita boscos de coníferes a l'Himalaia occidental
 Trencanous eurasiàtic (Nucifraga caryocatactes), membre de la família Corvidae àmpliament distribuït pels boscos freds i muntanyes del Vell Món
 Medicina:
 Esòfag en trencanous, trastorn del moviment de l'esòfag caracteritzat per contraccions del múscul de l'esòfag amb una amplitud o durada excessives
 Síndrome del trencanous, trastorn provocat per la compressió de la vena renal esquerra entre l'aorta abdominal i l'artèria mesentèrica superior